Sezon 1996/1997 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 1996/1997 był jednym z najsłabszych w historii Romy. Latem na miejsce Carlo Mazzone zatrudniono Argentyńczyka Carlosa Bianchi, który wywalczył z Club Atlético Vélez Sársfield Puchar Interkontynentalny. Jednak transfery Roberto Trotty i Omari Tetradze nie wniosły wiele do drużyny i Roma przez pierwszą część sezonu była w strefie spadkowej. W rundzie wiosennej zespół prowadził już po raz kolejny Nils Liedholm i ostatecznie zajął 12. pozycję z rzymskim zespołem. Z Pucharu UEFA Rzymianie odpadli w 1/16 finału po meczach z Karlsruher SC (0:3, 2:1).

Rozgrywki 
 Serie A: 12. miejsce
 Puchar Włoch: 2. runda
 Puchar UEFA: 1/16 finału

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach